Навасфриас (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эль-Реболлар. Занимает площадь 59,96 км². Население — 668 человек (на 2003 год). Расстояние до административного центра провинции — 136 км.

Покровителем города считается святой Хуан Баутиста, 24 де хунио.

Население

Примечания

Ссылки 
 Mapa de Navasfrías
 El tiempo en Navasfrías
 Museo Etnográfico
 Revista La Gurulla

Муниципалитеты Саламанки